Blothrus brevimanus est un synonyme attribué à deux espèces de pseudoscorpions :
 Blothrus brevimanus Frivaldsky, 1865 est synonyme de Neobisium brevimanum (Frivaldsky, 1865) ;
 Blothrus brevimanus Joseph, 1882 nec Frivaldsky, 1865 est synonyme de Roncus stussineri (Simon, 1881).

Neobisiidae
Synonyme d'espèce de pseudoscorpions (nom scientifique)